O Kasumi shintō-ryū é um dos estilos mais antigos de kenjutsu, a arte samurai de manejar a espada em combate. Hoje em dia ele é treinado como parte do Shintō Musō-ryū, estilo de jōjutsu (arte do jō, bastão de 1,28 m).

O estilo foi criado por Makabei Hisamoto, também conhecido por Oni Doumu, que fora discípulo do famoso Tsukahara Bokuden, um dos mais importantes mestre de kenjutsu daquele período.

Foi através de um vassalo do feudo de Makabei chamado Osumi No Kami, que Muso Gonnosuke, o fundador do Shindō Musō-ryū jōdō aprendeu o estilo.

Foi Muso Gonnosuke que adicionou o Kasumi shintō-ryū a seu estilo, garantindo assim a sobrevivência do estilo até nossos dias.

Katas 
São 12 katas, sendo 8 com espada longa e 4 com espada curta. Entre os katas com espada longa, há um kata onde o Uchidachi utiliza duas espadas simultaneamente.

Tachi
 1. Aisui Migi
 2. Aisui Hidari
 3. Juu
 4. Chibarai
 5. Sarin
 6. Ukenagashi
 7. Nitoai
 8. Surikomi

Shoto
 9. Inchu
 10. Ukekaeshi
 11. Miukedome
 12. Tsukidashi

O estilo atualmente 
O atual Soke do estilo é Kaminoda Tsunemori, presidente da Nihon Jodokai e um dos mais importantes mestres do Shindo Muso Ryu atualmente.

Kaminoda Tsunemori foi discípulo de Shimizu Takaji, o 25° e último Soke do Shindō Musō-ryū. Como dito anteriormente, o Kasumi Shinto Ryu chegou a nossos dias como parte do Shindō Musō-ryū.

Os discípulos do meste Shimizu que alcançaram o Menkyo Kaiden, a mais alta graduação na arte, fundaram diversas organizações e hoje difundem o Shindō Musō-ryū (e junto o Kasumi shintō-ryū) em todo o mundo.

Kaminoda Tsunemori é o presidente da Nihon Jodokai, a mais importante destas organizações. É também o responsável pela Renbukan, o dojo de Shimizu Takagi Soke.

Kasumi shintō-ryū no Brasil 
No Brasil o estilo Kasumi shintō-ryū é praticado nas diversas unidades do Instituto Cultural Niten, associado à Confederação Brasileira de Kenjutsu e à Confederação Brasileira de Kobudo.

O fundador do Instituto Niten, o Sensei Jorge Kishikawa, é discípulo do mestre Kaminoda Tsunemori. O mestre Kaminoda esteve no Brasil em duas ocasiões, em 2002 e em 2005, liderando comitivas de mestes da Nihon Jodokai em visita ao Instituto Niten.

Ligações externas 
 

Koryu
Kenjutsu